Мухаммад Мумин-хан (Акбаш-хан) (?—1696) — хан Турфана и государства Мамлакат-и Моголийе (иначе называемого Могулия или Яркендское ханство) (1694-1696). Сын Султана Саида Баба-хана. Последний хан Яркендского ханства.

В 1679 году Галдан Бошогту завоевал восточную часть Яркентского ханства и поставил в качестве марионетки Абд ар-Рашид-хана II. Вместо Аппака Ходжи из ордена Накшбандия Галдан назначил Рашида. Такая расстановка сил вызвала позднейшие конфликты между Чагатаидами и ходжами.

Акбаш никогда не должен был унаследовать титул хана, так как его братья уже управляли Яркендом. Однако и Абд ар-Рашид, и Мухаммед Амин погибли во время конфликта с Аппак Ходжой. Затем Аппак назначил своего сына Яхью Ходжу ханом Яркенда. В 1694 году Аппак Ходжа был отравлен и умер. Его сын Яхья тоже погиб в результате ойратских мятежей.

После этих событий Акбаш стал единственным законным наследником ханского титула. В 1694 году, он был провозглашён ханом яркендскими беками. С другой стороны, у киргизских племен и беков в Кашгаре были разные идеи и установили ханом сына Акбаша Махмуда. Кашгарцы и киргизы совместными силами атаковали Яркенд и захватили его, сделав Акбаша пленником. Яркендские беки обратились за помощью к ойратам. Ойраты успешно вернули себе  Яркенд, но Акбаш навсегда потерял свой титул.

Во время своего правления Акбаш-хан не смог эффективно контролировать город Кашгар, так как большинство последователей Аппака Ходжи были сосредоточены в Кашгаре. Его влияние было ограничено в Яркенде и городах, лежащих на востоке.

Литература 

Туглуктимуриды
Правители Азии XVII века
Правители Яркедского ханства